London Leah Tipton est un des personnages féminins principaux des séries Disney La Vie de croisière de Zack et Cody et La Vie de palace de Zack et Cody, et elle jouée par Brenda Song. Elle est la fille de Wilfred Tipton, le propriétaire de la chaîne hôtelière Tipton et du paquebot S.S. Tipton. Son nom de famille pourrait être un clin d'œil à celui Paris Hilton.

Biographie

Enfance 
London est née le , d'un père américain et d'une mère thaïlandaise. Ses parents se séparèrent alors qu'elle était encore jeune. Elle fut élevée principalement par des nounous. Son père : Wilfried Tipton, propriétaire d'hôtels de luxe et de bateaux de croisière, ne prit pas le temps de s'occuper de sa fille. Elle eut tout de même la possibilité de profiter de sa richesse comme bon lui semble. Quant à sa mère, on ne sait pas vraiment quelle éducation elle lui donna, comme pour son père, on ne les voit jamais clairement apparaître. On sait qu'ils ne s'entendent pas bien du tout. Wilfried Tipton se remaria plusieurs fois et London eut en tout 15 belles-mères. Elle fut surtout élevée par Mario Moseby, le directeur de l'hôtel Tipton de Boston, qui prend souvent soin d'elle comme le père qu'elle aurait aimé avoir. Il deviendra ensuite celui du SS Tipton dans La Vie de croisière de Zack et Cody. C'est là qu'elle fait la connaissance de sa grand-mère en Thaïlande... 

 London à l'Hôtel Tipton 
On l'installa quelques années plus tard dans un des hôtels de son père à Boston. Wilfried Tipton confia sa fille à Mario Moseby, directeur de l'hôtel. Elle fit la connaissance des frères jumeaux Zack et Cody Martin, et de la personne qui deviendra sa meilleure amie : Maddie Fitzpatrick. M. Moseby s'occupa d'elle comme si c'était sa propre fille. Malgré cela, London reste une enfant pourri-gâtée, car son père lui donne tout ce qui lui plait. Elle produit avec ses amis un web-show nommé Vive Moi où elle reçoit des célébrités telles que Les Cheetah Girls. Quand London est à l'hôtel Tipton, il est arrivé plusieurs fois à son père de ne pas venir lui rendre visite alors qu'il le lui a promis, ce qui ne surprend d'ailleurs jamais London, et même si elle le nie cela l'attriste souvent. 

 London et les études 
N'étant pas assidue aux études et arrogante, elle fut renvoyée de toutes les écoles privées de Boston. Son père, très sévère sur son avenir, l'envoya dans une école religieuse où étudiait sa meilleure amie, Maddie. Dans l'épisode six de la saison deux Nouvelle école, les camarades de Maddie sont jouées par Vanessa Hudgens et Monique Coleman, qui jouent dans High School Musical. Elle fut renvoyée après avoir fait plusieurs bêtises. Pour terminer, elle est finalement inscrite dans une école publique, étant donné qu'elle avait été renvoyée de toutes les écoles privées. Elle a finalement dû se rendre sur le SS Tipton pour étudier.

 London sur le SS Tipton 
Son père, fâché du comportement de sa fille, l'envoya sur un de ses navires de croisière nommé le SS Tipton. Le bateau contenait une école et elle fut obligée d'en suivre les cours. Malgré son statut, elle fut traitée comme les autres élèves. Elle fut contrainte de partager sa cabine avec Bailey Picket, une jeune adolescente originaire du Kansas qui devint sa  amie. Parmi les élèves, elle fit la connaissance de Marcus Little, ancien chanteur qui tomba éperdument amoureux d'elle, ce qui ne fut pas son cas. Elle retrouva également ses deux anciens amis Zack et Cody et rencontra Woody, appelé Woodstock par Zack, un autre adolescent du bateau, passionné de nourriture, avec un grand cœur.

 Les amis de London Tipton 
 Maddie Fitzpatrick 
Jeune vendeuse de confiseries à l'hôtel où résidait London (hôtel appartenant au père de London), Maddie fut l'une des rares personnes à ne pas se lier d'amitié avec elle pour ses richesses. Elle tenta plusieurs fois de lui expliquer les vraies valeurs de la vie et que tout ne se réglait pas avec l'argent. Malgré cela, elle profita quand même de son amie lorsque celle-ci réagissait avec égoïsme. Dans la série, Maddie a de 15 à 18 ans (alors qu'au début de la série, l'actrice Ashley Tisdale avait 23 ans) et pendant tout ce temps, les jumeaux, et surtout Zack au début, sont amoureux d'elle.

 Bailey Pickett 
Jeune fille naturelle, originaire du Kansas, qui est la colocataire de London dans sa loge sur le SS Tipton. Bailey est comme Maddie, elle ne fréquente pas London pour sa richesse. De plus, Bailey est tout le contraire de London, elle n'est pas superficielle, adore les animaux, est très généreuse, espiègle, garçon manqué et a un cœur pur. Malgré cela, Bailey profite parfois de la naïveté de London pour lui jouer des tours. Elle finit par sortir avec Cody, qui tombe rapidement amoureux d'elle quand il la voit.

Zack et Cody Martin 
Jumeaux, amis de London depuis leur arrivée à l'hôtel Tipton, ils n'hésitent pas à profiter de sa naïveté lorsqu'ils ont besoin d'argent pour sauver leurs bêtises, aider Maddie ou empêcher leur mère ( Carrey Martin) d'être renvoyée du Tipton où elle travaille comme chanteuse, ce dont elle est menacée quand ils font une grosse bêtise. London, quant à elle, sollicite l'aide de Cody pour ses devoirs. Cody, lui, n'hésite pas à se confier à elle lorsqu'il entame une relation avec Bailey sur le SS Tipton, et même avant, alors qu'il pense à elle.

 Woody Fink 
Élève sur le SS Tipton, Woody est un adolescent un peu stupide et naïf qui ne vit que pour la nourriture. London le sous-estime et l'accable très souvent de remarques désobligeantes sur ses habits et son comportement. Ce dernier, très gentil n'en tient toutefois pas rigueur à London. Il est surnommé Woodstock par Zack dans la plupart des épisodes.

Marcus Little
Ancien rappeur, il s'est fait renvoyer par sa maison de disques car il ne correspondait plus à son surnom, le petit little. Il est connu pour sa chanson, Le rap du dentiste. Dans un épisode, à Paris, il se fait voler son identité par un plus little que lui. Heureusement, à la fin, les gens se rendent compte que Marcus est le vrai Petit Little. Il ne passe pas inaperçu que Marcus a un faible pour London tout au long de leur connaissance.

 Chelsea Brimmer 
Issue d'une famille riche comme London, Chelsea est une langue de vipère qui maltraite son personnel. Elle est avec London membre d'un club très fermé réservé aux personnes très riches. Elle aide London à produire ses web-shows à l'hôtel Tipton. Dans la deuxième série La Vie de croisière de Zack et Cody'', elle rend visite à son amie sur le SS Tipton. London qui ne veut pas que son amie découvre qu'elle est traitée comme les autres élèves et qu'elle doit partager sa cabine avec Bailey et fait tout pour dissimuler les fait, mais malheureusement Chelsea découvre la vérité et London lui fait promettre de ne rien raconter aux membres du club.

Caractère 
London est arrogante, superficielle, peu antipathique pour les personnes non riches, capricieuse et souvent elle dit des choses méchantes notamment à Maddie, sa meilleure amie, ou à Bailey, sa meilleure amie sur le bateau, notamment sur le fait qu'elles sont pauvres et n'ont pas le même genre de vêtements luxueux qu'elles, et quand elle va trop loin, celles-ci la remettent à sa place et elle finit par s'excuser. 

C'est un enfant pourrie-gâtée qui ne vit que dans ses rêves et elle est très snob. London est riche, mais dépense tout son argent pour le shopping ou les voyages dans les villes de luxes. Le genre de garçons qu'elle fréquente sont des célébrités ou des gosses de riches. Contre son gré, elle est un peu idiote. Mais au fond elle a un très grand cœur et souffre de l'absence de son père, qui n'a jamais vraiment fait d'elle une priorité. On peut imaginer qu'elle dépense autant pour compenser ce manque d'amour et essayer de gagner son attention, ce qui peut aussi expliquer l'importance inexistante qu'elle apporte à ses études, ce qui oblige son père à souvent la changer d'établissements, jusqu'à la placer dans le public.

Personnage de Zack et Cody